Никита Лобастов () — белорусский биатлонист, участник Кубка мира по биатлону.

Карьера 
В биатлоне с 2007 года. В составе сборной России в феврале 2017 года завоевал золотую медаль в эстафете и бронзовую медаль в индивидуальной гонке чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Осрблье.

С 2018 года представляет Белоруссию. Завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате мира в Брезно-Осрблье.

На Кубке мира по биатлону 2021/2022 впервые завоевал медали в эстафетах — серебро в смешанной и бронзу в мужской.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Участие в Олимпийских играх

Общественная позиция 
Биатлонист является подписантом так называемого провластного письма спортсменов.

Примечания 

Биатлонисты России
Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года